

Cinema 
 Svengali – film del 1914 diretto da Jacob Fleck e Luise Fleck
Il dominio delle tenebre (Svengali) – film muto tedesco del 1927 diretto da Gennaro Righelli
Svengali – film del 1931 diretto da Archie Mayo
Svengali – film del 1954 diretto da Noel Langley
Svengali – film del 2013 diretto da John Hardwick

Letteratura 
Svengali – personaggio immaginario creato da George du Maurier

Musica 
Svengali – album di Gil Evans del 1973
Svengali – musical del 1991

Televisione 
 Il culto della morte (Svengali) – episodio della nona stagione di Law & Order - Unità vittime speciali
 La ragazza e il professore (Svengali) –  film per la televisione del 1983 diretto da Anthony Harvey
Svengali – film per la televisione del 2009 diretto da Philip John

Altro 
 Mazzo Svengali – mazzo di carte per giochi di prestigio